Arnon :
 Arnon, une rivière française, affluent du Cher
 Joyeuse (Arnon), une rivière du Cher, dans la région Centre et un affluent de l'Arnon
 Loye-sur-Arnon, une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre
 Lury-sur-Arnon, une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre
 Canton de Lury-sur-Arnon, une division administrative française située dans le département du Cher et la région Centre
 Mareuil-sur-Arnon, une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre
 Saint-Georges-sur-Arnon, une commune française située dans le département de l'Indre et la région Centre

 Arn de Salzbourg (ou Arno ; 740, Isengau, Bavière - 821, Salzbourg), le premier archevêque de Salzbourg

 Arnon (Jordanie) (en arabe : Wadi al-Mawjiben), une rivière de Jordanie
 Arnon Milchan, un producteur
 Arnon Grünberg, un romancier
 Jean-Marie Arnon, un auteur de bande dessinée